Премия Вэнивара Буша () — престижная американская ежегодная награда  в признание исключительного пожизненного лидерства в науке и технике и существенного вклада в благосостояние нации.
Учреждена в 1980 году в память о Вэниваре Буше, служившем научным советником президента Франклина Рузвельта во время Второй мировой войны.

Лауреаты 

 1980 — Киллиан, Джеймс
 1981 — 
 1982 — Дюбридж, Ли Элвин
 1983 — Зейтц, Фредерик
 1984 — Роджер Ревелл
 1985 — Бете, Ханс
 1986 — Раби, Исидор Айзек
 1987 — Паккард, Дэвид
 1988 — Сиборг, Гленн Теодор
 1989 — Полинг, Лайнус
 
 1991 — Ван Аллен, Джеймс
 1992 — 
 1993 — 
 1994 — Пресс, Франк
 1995 — Рамзей, Норман Фостер
 1996 — Абельсон, Филипп Хауге
 1997 — 
 1998 — Уайт, Роберт Майкл
 1999 — Сингер, Максин
 2000 — Йорк, Герберт и Борлоуг, Норман Эрнест
 2001 — Льюис Бренскомб и Вармус, Харолд
 2002 — Блох, Эрих
 2003 — 
 2004 — 
 2005 — 
 2006 — Радж Редди и Чарлз Хард Таунс
 2007 — Ширли Энн Джексон
 2008 — 
 2009 — Милдред Дресселгауз
 2010 — Брюс Альбертс
 2011 — Чарльз Вест
 2012 — Ледерман, Леон Макс
 2013 — Лейн, Нил
 2014 — Ричард Тапиа
 2015 — 
 2016 — 
 2017 — Рита Колвелл
 2018 — Джейн Любченко
 2019 — Уолтер Мэсси
 2020 — 
 2021 - Гомори, Ральф

Примечания

Ссылки 
 National Science Foundation 

Научные награды США
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1980 году
Награды по алфавиту